La dix-neuvième étape du Tour d'Italie 2008 s'est déroulée le 30 mai entre Legnano et Pizzo della Presolana.

Profil 
 Profil : gazzetta.it
 Profil 3D : gazzetta.it

 Source : La Gazzeta Dello Sport

Récit

Classement de l'étape

Classement général

Classements annexes 

 19
2008 19
Tour d'Italie 2008 19
Tour d'Italie 2008 19

en:2008 Giro d'Italia, Stage 12 to Stage 21#Stage 19